Deux régiments d’infanterie du Royaume de France ont reçu la dénomination « régiment de Chappes » :
 Le régiment de Chappes (1611-1631) ;
 Le régiment de Chappes (1689-1690).

Homonymie d'unités militaires